Perth i Kinross (del seu nom en anglès Perth and Kinross Council), consell d'Escòcia, amb capital a Perth
 Papendrechtse Korfbal Club, club de corfbol de la ciutat de Papendrecht (Països Baixos)
 Criptografia de clau pública (del seu nom en anglès Public-Key Cryptography), forma de criptografia en la que s'utilitzen dues claus diferents
 Proteïna-cinasa C (del seu nom en anglès Protein Kinase C ), família d'enzims que controlen altres proteïnes